Kaplí zasvěcených svaté Barboře je více:

 Kaple svaté Barbory (Bakov nad Jizerou)
 Kaple svaté Barbory (Batelov) – hřbitovní, původně kostel
 Kaple svaté Barbory (Brno) – na Petrově, zbourána 1846
 Kaple svaté Barbory (Buchlovice)
 Kaple svaté Barbory (Dolní Kounice) – nyní pravoslavný chrám
 Kaple svaté Barbory (Duchcov)
 Kaple svaté Barbory (Grabštejn)
 Kaple svaté Barbory (Hranice) – v areálu vojenské akademie
 Kaple svaté Barbory (Jáchymov)
 Kaple svaté Barbory (Kašperské Hory)
 Kaple svaté Barbory (Klobouky u Brna)
 Kaple svaté Barbory (Křižanov)
 kaple svaté Barbory (Obytce) – u památné lípy v Obytcích
 Kaple svaté Barbory (Olomouc) – barokní, na základech románské okrouhlé hlásky
 kaple svaté Barbory (Ostrava) – v Hornickém muzeu
 Kaplička svaté Barbory (Praha) – barokní, v Loretánské ulici
 kaple svaté Barbory (Rezek)
 Kaple svaté Barbory (Rudice)
 Kaple svaté Barbory (Vrchovany)
 Kaple svaté Barbory (Žďár nad Sázavou) – barokní z roku 1729,  poblíž kostela sv. Prokopa

Související články 
 Kostel svaté Barbory